Reaktywność
 reaktywność chemiczna – w chemii: zdolność pierwiastka lub związku chemicznego do udziału w reakcjach chemicznych
 reaktywność (chemiczna) względna – określona w odniesieniu do związku modelowego
 w technologii jądrowej (energetyce jądrowej): charakterystyka określająca odchylenie stanu reaktora jądrowego od stanu krytycznego
 w cybernetyce: określenie wielkości reakcji system w stosunku do bodźca
 reaktywność emocjonalna – w psychologii: tendencja do intensywnego reagowania na bodźce.